Романенко Олена Вікторівна — українська оперна співачка і педагог.
 Романенко Олена Віталіївна — українська літературознавиця, дослідниця історії та теорії української новітньої та масової літератури.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок